Drew je priimek več oseb:
 Cecil Francis Drew (1890—1987), britanski general
 Charles Richard Drew (1904—1950), ameriški zdravnik  
 Ellen Drew (1915—2003), ameriška igralka
 George Alexander Drew (1894—1973), kanadski politik  
 Francis Greville Drew (1892—1962), britanski general
 James Syme Drew (1883—1955), britanski general
 John Drew (1827—1862), irsko-ameriški igralec 
 Roland Drew (1900—1988), ameriški igralec